Jiří Kulhánek – calciatore ceco
Jiří Kulhánek – scrittore ceco